Elisabeth zu Wied (1843-1916), koningin van Roemenië en onder het pseudoniem Carmen Sylva bekend als schrijfster
Elisabeth zu Wied (1883-1938), de jongste dochter van Wilhelm Adolph Maximilian Carl zu Wied en van Marie der Nederlanden